Karl Adam kan syfta på bland andra:

* Karl Adam (1876–1966), tysk romersk-katolsk teolog
 Karl Adam (1912–1976), tysk roddtränare
 Karl Adam (1924–1999), tysk fotbollsspelare